El nombre de «Iglesia de San Quintín» es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Quintín.

Advocación 
 San Quintín de Vermand (s.III), santo venerado en todo el cristianismo.

Iglesias

en Bélgica 
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Tournai.

en España 
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la localidad de San Esteban de Bas, Gerona.

en Francia 
Aisne
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Lugny, Aisne.
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Saint-Quentin, Aisne.
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Voulpaix, Aisne.
Aquitania
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Saint-Quentin-de-Baron
Alto Garona
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Toulouse.
Aube
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Mathaux.
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Troyes.
Calvados
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Luc-sur-Mer.
Loiret
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Baccon.
Mosela
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Longeville-lès-Metz.
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Scy-Chazelles.
Norte
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Villers-Plouich.
Paso de Calais
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Montreuil-sur-Mer.
Valle del Oise
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Valmondois.

en Países Bajos 
 Catedral de San Quintín, ubicada en la ciudad de Hasselt.
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Zonhoven.

en Portugal 
 Iglesia de San Quintín, ubicada en la ciudad de Santo Quintino.